Johan Baazius kan syfta på:

* Johan Baazius den äldre (1581–1649), svensk teolog och kykoman
 Johan Baazius den yngre (1626–1681), svensk teolog och kykoman